Jonas Furrer - um político da Suíça.
Reinhard Furrer - um cientista e astronauta alemão.
Desambiguações de sobrenomes